

Geografia
 Healy – comune dell'Alaska
 Healy – vulcano sottomarino della Nuova Zelanda

Persone 
 Cecil Healy – nuotatore australiano
 Charles Healy – pallanuotista statunitense
 Colin Healy – calciatore irlandese
 David Healy – calciatore nordirlandese
 David Healy – psichiatra e accademico irlandese
 David Healy – attore statunitense
 David B. Healy – astronomo statunitense
 Felix Healy – calciatore nordirlandese
 Francis Healy – cantante, chitarrista e pianista britannico
 George Peter Alexander Healy – pittore statunitense
 Giles Healy – esploratore e archeologo statunitense
 Pat Healy – artista marziale statunitense
 Una Healy – cantante e chitarrista irlandese

Altro
 Healy Park, stadio della città di Omagh, in Irlanda del Nord
 66479 Healy, asteroide della fascia principale